Auckenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Auckenthaler, österreichische Psychologin und ehemalige Hochschullehrerin
 Engelbert Auckenthaler (1875–1948), österreichischer Heimatforscher und Lehrer
 Fred Auckenthaler (1899–1946), Schweizer Eishockeyspieler
 Josef von Auckenthaler (1769–1831), Tiroler Freiheitskämpfer
 Matthias Auckenthaler (1906–1936), österreichischer Alpinist

Siehe auch:
 Augenthaler